Oberhütten ist der Name folgender Orte:

 Schweizermühle, Ortsteil von Rosenthal-Bielatal in Sachsen
 deutscher Name von Horní Huť (Rybník nad Radbuzou)
 Oberhütte (Kanton Seesen), ehemalige Gemeinde im Kanton Seesen
Siehe auch:
 Oberneuhüttendorf